В парному жіночому розряді тенісного турніру New South Wales Open 1985, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Гана Мандлікова і Венді Тернбулл виграли титул, у фіналі перемігши пару Розалін Нідеффер і Кенді Рейнолдс 3-6, 7-6, 6-4.

Сіяні пари 

 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (півфінал)
 Кеті Джордан /  Елізабет Смайлі (2-ге коло)
 Гана Мандлікова /  Венді Тернбулл (чемпіонки)
 Джиджі Фернандес /  Робін Вайт (чвертьфінал)

 Світлана Чернєва /  Лариса Нейланд (1-ше коло)
 Джо Дьюрі /  Енн Гоббс (2-ге коло)
 Розалін Нідеффер /  Кенді Рейнолдс (фінал)
 Еліз Берджін /  Пола Сміт (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Sydney International